Takeshita ist der Familienname folgender Personen:

 Takeshita Noboru (1924–2000), japanischer Politiker, Premierminister
 Reo Takeshita (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Riichi Takeshita (* 1989), japanischer Badmintonspieler
 Takeshita Shizunojo (1887–1951), japanische Haiku-Dichterin
 Tomoya Takeshita (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Wataru Takeshita (1946–2021), japanischer Politiker
 Yoshie Takeshita (* 1978), japanische Volleyball-Nationalspielerin